Alegrete (Portalegre) — freguesia do concelho de Portalegre, Portugal
Alegrete (Rio Grande do Sul) — município do estado do Rio Grande do Sul, Brasil
Alegrete do Piauí — município do estado do Piauí, Brasil
Barão de Alegrete – título nobiliárquico brasileiro
Marquês de Alegrete – título nobiliárquico português
Alegrete (navio) - navio mercante brasileiro afundado na Segunda Guerra Mundial

Desambiguações de topônimos